Schech ist der Familienname folgender Personen:
 Marianne Schech (1914–1999), Opernsängerin
 Marten Schech (* 1983), deutscher Bildhauer
 Philipp Schech (1845–1905), deutscher Arzt, Hochschullehrer und Wissenschaftler

Siehe auch:
 Čech (Begriffsklärung)